Ju-on, een serie Japanse horrorfilms, uitgebracht vanaf 1998, waarvan het vierde deel (2002) Ju-on: The Grudge heet
The Grudge (2004), een Amerikaanse horrorfilm uit 2004 en een remake van het vierde deel van de Japanse filmserie
The Grudge (2020), een Amerikaanse horrorfilm uit 2020